Kareem steht für:

 männlicher Vorname, siehe Karim #Kareem

Kareem ist der Familienname folgender Personen:
 Abdul Aziz Abdul Kareem (* 1952), kuwaitischer Leichtathlet
 Ahsan Kareem (* 1947), US-amerikanischer Bauingenieur